Płamen () – imię pochodzenia bułgarskiego, którego znaczenie odnosi się do płomenia.

Forma żeńska – Płamena.

Zobacz też 
 Ignacy

Męskie imiona słowiańskie